Nikolaus I. bezeichnet folgende Personen:

 Nikolaus I. (Papst) (820–867), Papst 
 Nikolaus I. (Patriarch) (852–925), Patriarch von Konstantinopel 
 Nikolaus I. (Mecklenburg) (vor 1164–1200), Fürst von Mecklenburg
 Nikolaus I. (Werle)  (~1210–1277), Herr zu Rostock und Herr zu Werle
 Nikolaus I. (Troppau) (~1255–1318), Begründer der přemyslidischen Herzogslinie Troppau
 Nikolaus I. von Gleißenberg († nach 1444) Abt des Benediktinerklosters Münsterschwarzach
 Nikolaus I. (Oppeln) (~1420–1476), Herzog von Oppeln
 Nikolaus I. (Lothringen) (1448–1473), Herzog von Lothringen
 Nikolaus I. (Russland) (1796–1855), Zar von Russland und König von Polen

Siehe auch:
 Nikola (Montenegro) (Nikola I., Nikolaus I.; 1841–1921), Fürst und König von Montenegro